est un système quintuple d'étoiles situé dans la direction de la constellation australe du Centaure.

Structure 

Ce système est un système hiérarchique organisé comme suit :

HIP 64478

HIP 64478 A 
HIP 64478 A est une binaire visuelle d'une période de 29 ans.

HIP 64478 Aa 
HIP 64478 Aa est un sous-système d'une période de 4 jours.

HIP 64478 Aa1

HIP 64478 Aa2

HIP 64478 Ab

HIP 64478 B 
HIP 64478 B est une étoile binaire à contact d'une période de 5,8 heures vue pratiquement au-dessus du pôle.

HIP 64478 Ba

HIP 64478 Bb

Références

Liens externes 
 
 

Constellation du Centaure
Système quintuple
Étoile de type spectral GV
Objet du Cape Photographic Durchmusterung
Objet du Córdoba Durchmusterung
2099
114630
064478
4980